Собор Святого Петра  () — католическая церковь, находящаяся в городе Бандунг, Индонезия. Храм является кафедральным собором епархии Бандунга. Церковь располагается на улице Jalan Merdeka.

История 
16 июня 1895 года на месте, где сегодня находится современный храм, было освящена церковь святого Франциска. В 1906 году было принято решение о строительстве нового храма, который стали строить в 1921 году. Проект новой церкви в неоготическом стиле разработал голландский архитектор . 19 февраля 1922 года было совершено освящение современной церкви святого Петра.

20 апреля 1932 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Бандунга и церковь святого Петра стала кафедральным собором этой католической структуры.

Ссылки 
 История церкви 

Храмы, построенные в 1922 году
1920-е годы в Индонезии
Соборы Индонезии
Католические храмы Индонезии
Б